Сергеевские чтения — ежегодная научная конференция, впервые организованная кафедрой инженерной и экологической геологии геологического факультета МГУ им. Ломоносова совместно с Институтом геоэкологии РАН в 1999 году. Название конференции было дано в память о заведующем кафедрой, выдающемся инженере-геологе академике Евгении Михайловиче Сергееве (1914—1997). До 2004 года Сергеевские чтения организовывались ежегодно в виде двух частей: мемориальной, которая проводилась на геологическом фаукультете МГУ, на которой заслушивались доклады о жизни и деятельности Е. М. Сергеева, его вкладе в развитие инженерной геологии; и научной части, проходившей в МГУ, ГИНе или РАН, на которой заслушивались научные доклады по различным вопросам современной инженерной геологии. С 2005 года мемориальная часть стала проводиться раз в пять лет, а научная часть осталась ежегодной.

В 2019 году XXI-е Сергеевские чтения пройдут на базе Пермского государственного национального исследовательского университета в период со 2 по 4 апреля. Тематика конференции: «Эколого-экономический баланс природопользования в горнопромышленных районах».

Конференции
Научные конференции
Научные чтения